Staggia – strumento utilizzato in edilizia
 Staggia – corso d'acqua della Toscana
 Staggia Modenese – frazione del comune italiano di San Prospero
 Staggia Senese – frazione del comune italiano di Poggibonsi
 Lecchi di Staggia – località del comune italiano di Poggibonsi
 Scuola di Staggia – piccolo gruppo di pittori dal vero